Il doppio del torneo di tennis US Indoors 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Mima Jaušovec e Virginia Ruzici 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Margaret Court /  Virginia Wade (quarti di finale)
 Rosie Casals /  Martina Navrátilová (Campionesse)

 Kerry Reid /  Greer Stevens (semifinali)
 Wendy Turnbull /  Valerie Ziegenfuss (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

US Indoors 1977